Marcellus (Marcelli) to przydomek plebejskiej gałęzi rzymskiego rodu Klaudiuszy (Claudii). Ród Marcellusów odgrywał ważną rolę w okresie republiki. Zobacz drzewo genealogiczne Klaudiuszów Marcellusów.

 Marek Klaudiusz Marcellus k.331
 Marek Klaudiusz Marcellus k.287
 Marek Klaudiusz Marcellus k.222
 Marek Klaudiusz Marcellus k.196
 Marek Klaudiusz Marcellus k.166
 Marek Klaudiusz Marcellus k.51
 Gajusz Klaudiusz Marcellus k.50
 Gajusz Klaudiusz Marcellus k.49
 Marek Klaudiusz Marcellus siostrzeniec Augusta
 Marcela Starsza
 Marcela Młodsza

Marek Klaudiusz Marcellus k.331 
Marcus Claudius Marcellus polityk rzymski; konsul w 331 p.n.e.

Marek Klaudiusz Marcellus k.287 
Marcus Claudius Marcellus syn konsula z 331 p.n.e.; konsul w 287 p.n.e.

Marek Klaudiusz Marcellus k.196 
Marcus Claudius Marcellus syn konsula z 222. Zm. 177 p.n.e. Trybun ludowy w 204 p.n.e.; edyl w 200 p.n.e.; pretor w 198 p.n.e. na Sycylii; konsul w 196 p.n.e.; cenzor w 193. Brał udział w II wojnie punickiej. Ciężko ranny w zasadzce, w której zginął jego ojciec. Jako konsul dowodził w wojnie z Galami.

Marek Klaudiusz Marcellus k.166 
Marcus Claudius Marcellus syn konsula z 196. Trybun ludowy w 171 p.n.e.; trzykrotny konsul w 166, 155 i 152 p.n.e.; Walczył z Hiszpanami, Ligurami i Galami.

Marek Klaudiusz Marcellus k.51 
Marcus Claudius Marcellus pretor prawdopodobnie w 54 p.n.e.; konsul w 51 p.n.e.; Zdecydowany przeciwnik polityczny Cezara.

Gajusz Klaudiusz Marcellus k.49 
Marcus Claudius Marcellus brat konsula wz 51 p.n.e.; pretor 52 p.n.e.; konsul w 49 p.n.e.; Zdecydowany przeciwnik polityczny Cezara a zwolennik Pompejusza.


Rody rzymskie